Een brug is een verbinding over water of wegen, zie
 Brug (bouwwerk)
 Natuurlijke brug, een op natuurlijke wijze ontstane brug in het landschap

Verder:
 Brug (bril), onderdeel van een bril
 Brug (compositie), onderdeel van een muzikale compositie
 Brug (muziekinstrument), onderdeel van bepaalde muziekinstrumenten
 Brug (schip), onderdeel van een schip
 Brug (tandheelkunde), tandheelkundige constructie in de mond
 Brug (turntoestel), turnonderdeel
 Brug (garage), apparatuur om auto's te liften
 Brug (zadel), deel van een zadel
 Brug-groep, oppositionele groep in de CPN in de jaren vijftig
 Waterstofbrug, een type niet-covalente binding tussen twee moleculen
 Zwavelbrug, een verbinding tussen twee molecuulketens 
 Een brug te ver, Nederlandse vertaling van het boek A Bridge Too Far
 De brug van Estaban, hoorspel naar Bridge of Estaban

Brug als plaatsaanduiding:
 Brug (Noord-Brabant), plaats in Noord-Brabant
 Aalter-Brug, woonkern in Aalter
 Verbrande Brug, wijk in Grimbergen

Elektrotechniek:
 Bruggelijkrichter ('brug van Graetz')
 Brug van Wheatstone, voor het meten van elektrische weerstand
 Brug van Thomson, voor het meten van elektrische weerstand onder de 1Ω
 Brug van Maxwell, voor het meten van inductie (spoel)
 Brug van De Sauty, voor het meten van capaciteit (condensator)
 Brug van Wien, voor het meten van frequentie

Personen met achternaam Brug:
 Rintje van der Brug, Nederlands politicus
 Kees Brug, Vlaams artiest en cabaretier

Zie ook 
 Bruges (doorverwijspagina)
 Brugg (doorverwijspagina)
 Brugge (doorverwijspagina)
 De Brug (doorverwijspagina)
 Steenbrugge (doorverwijspagina)
 Overbrugging (doorverwijspagina)